Bangkal kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Bangkal (ort i Filippinerna), Muslimska Mindanao, Province of Sulu,

Indonesien 

 Bangkal, Indonesien, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar